Rochelt ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Rochelt (1835–1899), österreichischer Hochschullehrer für Bergbaukunde in Leoben
 Hans Rochelt (1936–2016), österreichischer Autor, Musikkritiker, Regisseur und Kulturredakteur
 Jannik Rochelt (* 1998), deutscher Fußballspieler